I rettori dell'Università di Lipsia vengono nominati ogni semestre. Il semestre estivo (in seguito denominato SS) ha inizio il 23 aprile e il semestre invernale (di seguito denominato WS) intorno al 16 ottobre. La scelta del rettore era dall'inizio del Medioevo all'era moderna e dipendeva dalla sua affiliazione con le facoltà. Quando un rettore muore durante il suo mandato, viene sostituito da un rappresentante. Dal 1831, i rettori si avvicendano ogni anno, e dal tempo del nazionalsocialismo i rettori hanno avuto diversi anni di ufficio. Dal 5 maggio 1953 al febbraio 1991, l'Università di Lipsia fu denominata "Università Karl Marx di Lipsia".

XV secolo

1409–1419

1420–1439

1440–1459

1460–1479

1480–1499

XVI secolo

1500–1519

1520–1539

1540–1559

1560–1579

1580–1599

XVII secolo

1600–1619

1620–1639

1640–1659

1660–1679

1680–1699

XVIII secolo

1700–1719

1720–1739

1740–1759

1760–1779

1780–1799

XIX secolo

1800–1819

1820–1839

1840–1859

1860–1879

1880–1899

20 secolo

21 secolo

Bibliografia 
 Georg Erler: Die jüngere Matrikel der Universität Leipzig 1559–1809. Band 1–3
 Günter Barthel (Hrsg.): Alma mater Lipsiensis rectores magnifici. Offizin Andersen Nexö Leipzig, 1989.

Collegamenti esterni 
 Katalog der Reden von Universitätsrektoren
 Matrikel der Universität Leipzig – 1409 bis 1559

 
Lipsia